Márcio Araújo (treinador de futebol); n. 1960
 Márcio Araújo (ator); n. 1970
 Márcio Araújo (voleibolista de praia); n. 1973
 Márcio Araújo (futebolista); n. 1984
 Márcio Cardoso de Araújo — músico dos Utopia

Desambiguações de antropônimos